Клеопатра Коулман (; род. 29 октября 1987, Голубые горы, Австралия) — австралийская  и фотомодель. Наиболее известна по роли Эрики в американском телесериале «Последний человек на Земле».

Биография 
Родилась в семье Мика и Торкуис Коулман. Имеет австралийские и ямайские корни.

Её актёрский дебют состоялся в 2004 году, когда она получила роль в телесериале «Серебряное солнце». В 2012 году снялась в фильме «Шаг вперёд 4».

Широкая известность к Клеопатре пришла благодаря одной из главных ролей в телесериале «Последний человек на Земле», в котором она снималась с 2015 по 2018 год.

В 2017 году снялась в сериале «Белая знаменитость».

В 2017 году стало известно, что Клеопатра встречается с канадским актёром Эваном Джогиа.

В 2018 году снялась в главной роли в научно-фантастическом фильме «Смерть из поднебесья», в котором также выступила сценаристом и продюсером. Фильм получил невысокие оценки кинокритиков.

В августе 2019 года вышел триллер с участием Коулман — «В тени Луны».

В 2020 году вышло 2 фильма с её участием: «Аргумент» и «Джеймс против его будущего Я».

Фильмография

Примечания